Die Gezeichneten (opera), opera van Franz Schreker
 Die Gezeichneten (film), Duitse dramafilm uit 1922